Эд О’Росс (; родился 5 июля 1949) — американский актёр кино и телевидения. Наиболее известен как Ичи в фильме «Дик Трейси», безжалостный грузинский бандит Виктор Руставили в «Красной жаре» и детектив Клифф Уиллис в фильме «Скрытый враг».

Биография

Фильмография

Примечания

Ссылки